Coulombiers ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Coulombiers (Sarthe), ehemalige Gemeinde im Département Sarthe
 Coulombiers (Vienne) im Département Vienne